Eva Olsson kan syfta på:

 Eva Olsson (skidlöpare) (född 1951), svensk längdskidåkare
 Eva Olsson (fysiker) (född 1960), svensk fysiker
 Eva Agarsson (född 1965), svensk handbollsspelare, tidigare Olsson